Argentinië
San Martín (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
San Martín (Mendoza), een plaats in de provincie Mendoza
San Martín (departement van Corrientes)
San Martín (departement van Mendoza)
San Martín (departement van San Juan)
San Martín (departement van Santa Fe)
San Martín (departement van Santiago del Estero)
San Martín de las Escobas, een plaats in de provincie Santa Fe
San Martín de los Andes, een plaats in de provincie Neuquén
San Martín (San Luis), een plaats in departement Libertador General San Martín, provincie San Luis
CA San Martín (San Juan), een Argentijnse voetbalclub uit San Juan

Colombia
San Martín (Cesar)
San Martín (Meta)

El Salvador
San Martín (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Salvador

Peru
San Martín (provincie), een provincie van Peru
San Martín (regio), een regio van Peru

Spanje
San Martín del Rey Aurelio, een gemeente in de provincie Asturië
San Martín de Valdeiglesias, een gemeente in de provincie Madrid
San Martín de la Vega, een gemeente in de provincie Madrid
San Martín de Unx, een gemeente in de provincie Navarra

San Martin (zonder accent) kan verwijzen naar:
San Martin (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
San Martin (Malta), een plaats op het eiland Malta
San Martin de Tor, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
San Martin (Zuid-Tirol), een kern in gemeente San Martin de Tor

Zie ook 
 General San Martín (doorverwijspagina)